STG steht für:
 Scandinavian Tobacco Group, weltweit größter Zigarren- und Pfeifentabakhersteller
 Schiffbautechnische Gesellschaft, die u. a. das STG-Jahrbuch herausgibt
 Signal Transition Graph, siehe Petri-Netz
 Spruchtarngerät, eine Chiffriermaschine, siehe CD-57#STG-61
 Star Trek Galaxy
 Steuergerät Autoelektronik
 Struktogramm, kurz für eine Entwurfsmethode in der Programmierung, siehe Nassi-Shneiderman-Diagramm
 Studiengang
 Spécialité traditionnelle garantie, siehe Garantiert traditionelle Spezialität
 Specialità tradizionale garantita, siehe Garantiert traditionelle Spezialität
 St. George Island Airport (IATA-Code), Flughafen in Alaska

StG steht für:
 StG 58, ein ehemaliges österreichisches Sturmgewehr, siehe Sturmgewehr 58
 StG 77, ein österreichisches Sturmgewehr, siehe Steyr AUG
 Stille Gesellschaft (auch stG), im Gesellschaftsrecht
 Strafgesetz, innerhalb von juristischen Abkürzungen
 (Strafgesetzbuch (Österreich)), in Österreich für die Strafgesetze, welche bis zum 31. Dezember 1974 galten, vor allem das letzte von 1852, in Unterscheidung zum aktuell gültigen StGB

stg steht für:
 Tariang (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Laos

STG